Enrique XI, príncipe de Reuss-Greiz (; 18 de marzo de 1722 - 28 de junio de 1800), fue el primer príncipe de Reuss-Greiz desde 1778 hasta 1800.

Primeros años 
Enrique XI nació en Greiz, Reuss, el menor de los hijos del conde Enrique II de Reuss-Obergreiz (1696-1722), (hijo de Enrique VI, conde de Reuss-Greiz, y la baronesa Enriqueta Amalia de Friesen) y su esposa, la condesa Sofía Carlota de Bothmer (1697-1748), (hija del conde Juan Kaspar de Bothmer y Gisela Edmunda de Hoym).

Sucedió a su hermano Enrique IX como conde de Reuss-Obergreiz en 1723. Después de la muerte del Conde Enrique III de Reuss-Untergreiz, en 1768, incluida la ciudad de Untergreiz pasó a los dominios de Enrique XI y fue capaz de reunir estas posesiones y garantizar la línea de sucesión.

Príncipe de Reuss-Greiz 
El 12 de mayo de 1778 fue elevado a príncipe () por el emperador del Sacro Imperio, José II, así como también recibió la Orden de San Esteban de Hungría.

Matrimonio 
Enrique XI se casó el 4 de abril de 1743 en Köstritz con la condesa Conradina de Reuss-Köstritz (1719-1770), hija menor del conde Enrique XXIV de Reuss-Köstritz, y su esposa, la baronesa María Leonor Emma de Promnitz-Dittersbach.

Tuvieron once hijos:
 Conde Enrique XII Reuss-Greiz (25 de abril de 1744 - 30 de diciembre de 1745)
 Condesa Amalia de Reuss-Greiz (25 de octubre de 1745 - 3 de octubre de 1748)
 Príncipe Enrique XIII de Reuss-Greiz (16 de febrero de 1747 - 29 de enero de 1817), casado en 1786 con la princesa Guillermina Luisa de Nassau-Weilburg, con descendencia.
 Princesa Federica de Reuss-Greiz (9 de julio de 1748 - 14 de junio de 1816), casada por primera vez en 1767 con el Conde Federico Luis de Castell-Rüdenhausen, sin descendencia, divorciada en 1769; casada por segunda vez en 1770 con el príncipe Federico Guillermo de Hohenlohe-Kirchberg, sin descendencia.
 Príncipe Enrique XIV de Reuss-Greiz (6 de noviembre de 1749 - 12 de febrero de 1799), casado en 1797 con María Ana Meyer, sin descendencia.
 Príncipe Enrique XV de Reuss-Greiz (22 de febrero de 1751 - 30 de agosto de 1825), soltero y sin descendencia.
 Princesa Isabel Augusta de Reuss-Greiz (7 de agosto de 1752 - 10 de octubre de 1824), casada en 1771 con el burgrave Guillermo Jorge de Kirchberg, conde de Hachenburg, con descendencia.
 Condesa María de Reuss-Greiz (1 de noviembre de 1754 - 28 de septiembre de 1759)
 Princesa Victoria de Reuss-Greiz (20 de enero de 1756 - 2 de diciembre de 1819), casada en 1783 con Wolfgang Ernesto II, príncipe de Isenburgo y Büdingen en Birstein, sin descendencia.
 Conde Enrique XVI de Reuss-Greiz (30 de agosto de 1759 - 13 de diciembre de 1763)
 Príncipe Enrique XVII de Reuss-Greiz (25 de mayo de 1761 - 27 de febrero de 1807), casado en 1805 con Babette von Wenz, sin descendencia.

Se casó por segundo vez el 25 de octubre de 1770 en Fráncfort del Meno con la condesa Alejandrina de Leiningen-Dagsburg-Heidesheim (1732-1809), segunda hija del conde Cristián Carlos Reinhard de Leiningen-Dagsburg-Heidesheim, y su esposa, la condesa Catalina Polixena de Solms-Rödelheim und Assenheim; no tuvieron descendencia.

Títulos y estilos 
18 de marzo de 1722 - 17 de marzo de 1723: Su Alteza Ilustrísima el conde Enrique XI de Reuss-Obergreiz
17 de marzo de 1723 - 17 de marzo de 1768: Su Alteza Ilustrísima el conde de Reuss-Obergreiz 
17 de marzo de 1768 - 12 de mayo de 1778: Su Alteza Ilustrísima el conde Reuss-Greiz
12 de mayo de 1778 - 28 de junio de 1800: Su Alteza Serenísima el príncipe de Reuss-Greiz

Ancestros

Referencias 

Genealogics - Leo van de Pas - Heinrich XI, Fürst Reuss
Ancestors of Queen Juliana, Jaarboek Centraal Bureau Genealogie, Den Haag, Reference: 246
L'Allemagne dynastique, Huberty, Giraud, Magdelaine, Reference: 309
Les 256 quartiers genealogiques de Jacques Henri VI, chef de la maison de France, 1980., Vollet, Charles, Reference: 174

Príncipes de Reuss
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nacidos en Greiz